Verbotene Liebe steht für:

 Verbotene Liebe, deutsche Seifenoper (1995 bis 2015)
 Verbotene Liebe – Next Generation, deutsche Serie (2020 bis 2021)

Filme:
 Verbotene Liebe (1927), deutscher Film von Friedrich Feher 
 Verbotene Liebe (1946), finnischer Film von Teuvo Tulio 
 Verbotene Liebe (1990), deutscher Film von Helmut Dziuba
 Verbotene Liebe – Ein mörderisches Spiel, kanadischer Film von Douglas Jackson (2005)